Die American League Championship Series 2019 (ALCS), in der Sportart Baseball, fand zwischen dem 12. und 20. Oktober 2019 statt. In ihr traten die Sieger der American League Division Series 2019 gegeneinander an, um den Gewinner der American League und damit ihren Vertreter in der World Series 2019 zu ermitteln. Es handelte sich um eine Best-of-Seven Serie.

Die Paarung lautete:
 (1) Houston Astros (West Division Champion, 107–55) gegen (2) New York Yankees (East Division Champion, 103–59)

Weg in die Championship Series und weiterer Verbleib 
Siehe Hauptartikel: MLB 2019, ALWC 2019, NLWC 2019, ALDS 2019, NLDS 2019, NLCS 2019, World Series 2019

Die Postseason 2019 hat sich wie folgt entwickelt.

Ergebnisübersicht

Spielzusammenfassungen

Spiel 1 
Samstag, 12. Oktober 2019, 19:08 CDT im Minute Maid Park in Houston, Texas

Spiel 2 
Sonntag, 13. Oktober 2019, 19:08 CDT im Minute Maid Park in Houston, Texas

Spiel 3 
Dienstag, 15. Oktober 2019, 16:08 EDT im Yankee Stadium, New York City, New York

Spiel 4 
Donnerstag, 17. Oktober 2019, 20:08 EDT im Yankee Stadium, New York City, New York

Spiel 5 
Freitag, 18. Oktober 2019, 19:08 EDT im Yankee Stadium, New York City, New York

Spiel 6 
Samstag, 19. Oktober 2019, 19:08 CDT im Minute Maid Park in Houston, Texas

Einzelnachweise 

2019
Baseball 2019
Sportveranstaltung in Houston
Sportveranstaltung in der Bronx
Houston Astros
New York Yankees
Baseballwettbewerb